Кашма — топоним в России:

 Кашма — река, правый приток Цны.
 Кашма — железнодорожная станция (тип населенного пункта)  в Моршанском районе Тамбовской области.
 Кашма — железнодорожный разъезд Тамбовского отделения Куйбышевской железной дороги.

См. также 

 Большая Кашма
 Малая Кашма